Cokedale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cokedale (Colorado)
 Cokedale (Kansas)
 Cokedale (Washington)